Rahim Burhan (24 de noviembre de 1949, Skopie, República Socialista de Macedonia) es un dramaturgo y escritor macedonio de etnia gitana. Es uno de los fundadores del Roma Theatre Pralipe (Teatro Gitano Pralipe) en Skopie.

Obra 
 Ratvale Bijava(Bodas de Sangre), 1991
 Los gitanos están de vuelta, 1992/1993
 Ratvale Bijava, 1993
 Pralipe Yerma, 1998
 "Colores de los niños romaníes" 2001

Enlaces externos 
 Bio.

Dramaturgos de Macedonia del Norte
Gitanos de Macedonia del Norte
Macedonios del siglo XX
Macedonios del siglo XXI
Nacidos en Skopie